Onderdistrict in Indonesië
 Mlati (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Mlati (Arjosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Mlati (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Mlati (Mojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java